Richard Plöhn ist der Name folgender Personen:

* Richard Plöhn, Pseudonym von Karl May (1842–1912), deutscher Schriftsteller
 Richard Plöhn (Fabrikant) (1852–1901), deutscher Fabrikant, siehe Klara May #Die Zeit vor der Ehe mit Karl May